Netherrealm – componente del videogioco Mortal Kombat
NetherRealm Studios – azienda statunitense sviluppatrice di videogiochi